Хагери — деревня в волости Кохила уезда Рапламаа, Эстония.
 Хагери — посёлок в волости Кохила уезда Рапламаа, Эстония.